Цяо:

 Цяо — китайская фамилия (клан).
 Цяо — китайская фамилия, китайский клан.
 Цяо Гуаньхуа (1913—1983) — китайский политик, четвёртый министр иностранных дел КНР, доктор философских наук.